Miejscowości w Polsce:
 Bożepole Królewskie
 Bożepole Małe
 Bożepole Szlacheckie
 Bożepole Wielkie